Рея Сильвия — в римской истории мать Ромула и Рема.
 Реясильвия (кратер) —  ударный кратер на астероиде Веста.
 Рея Сильвия (повесть) —  рассказ (или повесть) В. Я. Брюсова, посвящённый закату древнеримской цивилизации.